La Pucelle (französisch „die Jungfrau“) steht für:

 Gerard la Pucelle (1117–1184), katholischer Bischof
 Jeanne d’Arc (1412–1431), französische Nationalheldin und Heilige der katholischen und der anglikanischen Kirche
 La Pucelle (Schiff), ein fiktionelles Schiff aus Bernard Cornwells Novelle Sharpes Trafalgar
 La Pucelle: Tactics, ein taktisches Rollenspiel 
 La Pucelle (Violine), auch „die Jungfrau“ genannt, eine Violine von Antonio Stradivari aus dem Jahre 1709
 La pucelle d'Orléans, ein Stück von Voltaire 

Siehe auch:
 Pucelle